

Zdarzenia astronomiczne 
 19 maja – częściowe zaćmienie Słońca
 18 czerwca – częściowe zaćmienie Słońca
 12 listopada – obrączkowe zaćmienie Słońca
 27 listopada - częściowe zaćmienie księżyca

XI wiek p.n.e.